Алёхин — русская фамилия.

 Известные носители 

 
 
 Алёхин, Андрей Петрович (род. 1962) — русский художник.
 Алёхин, Валентин Васильевич  (род. 1946) — советский футболист, тренер.
 Алёхин, Василий Васильевич (1882—1946) — русский ботаник-фитоценолог, степевед, флолрист и педагог.
 
 Алёхин, Глеб Викторович (1907—1994) — советский писатель и журналист, военный корреспондент.
 
 
 
 Алёхин, Игорь Анатольевич (род. 1957) — российский журналист, лауреат премии «Золотое перо России» (2013).
 Алёхин, Леонид Андреевич (1922—2005) — российский физик, инженер.
 Алёхин, Митрофан Васильевич (1857—1935) — русский художник-живописец, просветитель и общественный деятель, толстовец. 
 Алёхин, Михаил Сергеевич (1902—1939) — деятель советских спецслужб.
 Алёхин, Никифор Демьянович (1879—?) — депутат Государственной думы Российской империи.
 
 Алёхин, Сергей Владимирович (род. 1939) — советский и российский геолог, геофизик.
 Алёхин, Тихон Егорович (1913—1970) — Герой Социалистического Труда.
 Алёхин, Яков Филиппович (1915—2016) — архимандрит, настоятель Пантелеимонова монастыря на Афоне.

Другое 
 Алёхин — лунный кратер.

 См. также 
 
 

 Примечания